Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1912 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 

Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1912